Voynich ist der Familienname folgender Personen:

 Ethel Lilian Voynich (1864–1960), britische Schriftstellerin
 Wilfrid Michael Voynich (1865–1930), polnischer Büchersammler und Antiquar

Siehe auch:

 Voynich-Manuskript, mittelalterliches Schriftstück